SYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint-Yan (Francia)